Serra (accident geogràfic), cadena de muntanyes més petita que la serralada, anomenada així per la forma de l'alineació que fa pensar en les dents d'una serra
 Grup Serra, grup d'empreses creat i dirigit per Pere Antoni Serra
 Eines:
 Serra (eina), eina amb fulla de dents per tallar fusta, ferro i altres matèries dures
 Serra de vogir, eina usada per tallar corbes, i dissenys amb formes especials en fusta
 Serra de marqueteria, eina usada per a tallar o serrar, principalment fusta o contraxapat
 Biografies:
 Albert Serra, diversos personatge
 Enric Serra i Llobet (Barcelona, 1940), baríton
 Jaume Serra i Pere Serra, germans pintors del , originaris de Barcelona
 Jaume Serra i Húnter (1878 - 1943), filòsof manresà
 Joaquim Serra i Corominas (1907-57), compositor i pianista empordanès, fill de Josep Serra i Bonal
 Joan Serra i Vilamitjana, (1947-2013), mestre i ballarí
 Josep Serra, nom de diversos personatges
 Juníper Serra (1713-84), frare franciscà i missioner mallorquí
 Llorenç Serra i Ferrer (1953), entrenador mallorquí de futbol
 Manuel Serra i Moret (1884-1963), polític i escriptor vigatà, president del Parlament de Catalunya
 Màrius Serra i Roig (1963), escriptor i enigmista barceloní
 Miquel Serra i Pàmies (1902-68), polític reusenc del PSUC
 Antoni Serra i Pàmies (1859-1929), farmacèutic reusenc
 Narcís Serra i Serra (1943), polític socialista barceloní
 Rossend Serra i Pagès (1863-1929), escriptor i etnògraf barceloní
 Valeri Serra i Boldú (1875-1938), folklorista urgellenc
 Pere Serra (desambiguació), diversos personatges
 Pere Antoni Serra, diversos personatges
 Rosalia Serra Miró (Vilanova i la Geltrú, 1827-1905), poetessa
 Toponímia:
 Serra (Camp de Túria) o Serra de Portaceli, municipi del Camp de Túria
 La Serra (la Vall d'en Bas), entitat de població del municipi de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa
 Serra de Daró, municipi del Baix Empordà

 La Serra (Perafita)

 La Serra (Cruesa)

 La Serra (Pla d'Urgell)

 La Serra (Taradell)

 La Serra (la Vansa i Fórnols)

 La Serra (Llobera)

 La Serra (Lladurs)

 La Serra (Sant Cugat ses Garrigues)

 La Serra (Cabanelles)

 La Serra (Sant Llorenç Savall)

 La Serra (Toses)

 La Serra (Tremp)

 La Serra (Vila-rodona)

 La Serra (Vallbona de les Monges)
 La Serra d'en Galceran (Plana Alta), municipi de la Plana Alta
 La Serra de Rialb, entitat de població del municipi de la Baronia de Rialb, a la Noguera
 Mare de Déu de la Serra, diversos indrets